Иберия може да се отнася до:
 Иберийския полуостров в Югозападна Европа, обхващащ териториите на днешните Испания и Португалия;
 Кавказка Иберия от 4 век пр.н.е. – 5 век;
 Иберия / Иверия, византийска административна област (тема) през 11 век.
 Иберия (авиокомпания) - испанска авиокомпания със седалище в Мадрид.

Вижте също 
 Ивир
 Испания